Та́лия Бо́лсам (, род. 5 марта 1959, Нью-Йорк) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Болсам родилась и выросла в Нью-Йорке, в семье актёров Мартина Болсама и Джойс Ван Паттен. Её телевизионная карьера началась со второстепенной роли в ситкоме «Счастливые дни», после чего она появлялась в «Даллас», «Такси», «Блюз Хилл-стрит», «Кегни и Лейси», «Частный детектив Магнум», «Она написала убийство», «Тридцать-с-чем-то» и «Закон и порядок». В ходе 1980-х она сыграла основные роли в нескольких фильмах ужасов, а после появлялась в сделанных для кабельного телевидения фильмах.

В 2000-х у Болсам были второстепенные роли в сериалах «Без следа», «Родина» и «Безумцы». Также она появилась в «Закон и порядок: Преступное намерение», «Сестра Джеки», «Элементарно» и «Хорошая жена». В 2015 году она начала сниматься, впервые на регулярной основе, в комедийном сериале HBO «Развод» с Сарой Джессикой Паркер.

С 1989 по 1993 год Болсам была замужем за Джорджем Клуни. С 1998 года она замужем за Джоном Слэттери, с которым вместе снималась в «Безумцах».

Фильмография 

 Саннисайд (1979)
 Массовая привлекательность (1984)
 Затаившийся (1986)
 Сверхъестественное (1986)
 Родственник (1987)
 Под настроение (1987)
 Частные расследования (1987)
 Доверься мне (1989)
 Убийственный импульс (1991)
 Хладнокровный (1995)
 Лагерные истории (1997)
 Плита Валери (1999)
 Чёрная метка (2002)
 Маленький Манхэттен (2005)
 Вся королевская рать (2006)
 Сладкая полночь (2007)
 Безумие (2008)
 Приговор (2010)
 Больше чем секс (2010)
 Возвращение (2011)
 Выбор киллера (2011)
 Не волнуйся, детка (2015)
 Девушка в книге (2015)
 Тихое лечение (2016)
 Развод (2016)
 З: Начало всего (2017)
 Множественные святые Ньюарка (2021)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга
Киноактрисы США